Spetzler ist der Familienname folgender Personen:

 Robert F. Spetzler (* 1944), US-amerikanischer Neurochirurg

Siehe auch:
 Spetzler-Martin-Skala